Halowy Mecz Lekkoatletyczny Finlandia – Norwegia – Szwecja 2011 – zawody lekkoatletyczne rozegrane 5 lutego 2011 w fińskim Tampere na bieżni o obwodzie 300 metrów.

W rywalizacji mężczyzn zwyciężyła reprezentacja Szwecji (115 pkt.) przed Finlandią (114 pkt.) i Norwegią (68 pkt.). Mecz kobiet wygrały Szwedki (119 pkt.) przed Finkami (96 pkt.) i Norweżkami (83 pkt.).

Zwyciężczyni biegu na 300 metrów przez płotki kobiet – Norweżka Stine Tomb ustanowiła wynikiem 40,09 s halowy rekord świata w tej rzadko rozgrywanej konkurencji.

17–letni szwedzki tyczkarz – Melker Svärd-Jacobsson ustanowił halowy rekord świata kadetów (5,45).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Finlandii
2011 w Finlandii
Sport w Tampere